Fleischer steht für:
 Fleischer, Beruf des Fleischers
 Fleischer (Familienname) – zu Namensträgern siehe dort
 Erich Fleischer Verlag bei Bremen
 Fritz Fleischer (Unternehmen), Karosserie- und Fahrzeugfabrik, ein Karosseriebauunternehmen in Gera (während der DDR-Zeit, später VEB Karosseriewerk Gera)
Fleischer Studios, ein ehemaliges US-amerikanisches Zeichentrickstudio
 Fleischer (Ruderatshofen), Ortsteil der Gemeinde Ruderatshofen, Landkreis Ostallgäu, Bayern

Siehe auch:

 Fleischner
 Fleisher (Begriffsklärung)